Saxler ist

 der Name einer Ortsgemeinde im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz, gehört der Verbandsgemeinde Daun an, siehe Saxler

Saxler ist der Familienname folgender Personen:
 Julius Saxler (1916–1996), deutscher Politiker (CDU)